Министр иностранных дел Дании () — министерский пост в правительстве Дании, который занимается иностранными делами Дании. Пост учреждён в 1848 году, после реформ в Дании. Министр иностранных дел является главой министерства иностранных дел Дании. 

На службе министерства три отдельных министра: министр иностранных дел, министр скандинавского сотрудничества и министр сотрудничества развития.

Список министров иностранных дел Дании

См. также 
 Министерство иностранных дел Дании

Ссылки 
Домашняя страница министра иностранных дел на веб-сайте министерства иностранных дел
Список датских правительств начиная с 1848
Датские министры на rulers.org

Примечания 

 
Государственное устройство Дании
Внешняя политика Дании

Дания